Iniezione – Operazione edile tendente a consolidare terreni e murature.
Iniezione – Somministrazione di farmaci attraverso una siringa.
Iniezione – Tecnologia utilizzata in alcune tipologie di motori a combustione interna per l'inserimento di combustibile nella camera di combustione.
Iniezione – Proprietà di un certo tipo di funzioni matematiche.
Iniezione – Tecnica di produzione applicabile a schiume o gomme
Iniezione di pacchetti – Metodo che consiste nell'inviare pacchetti fittizi all'interno di una rete di computer